Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 2005 (herrar) avgjordes mellan den 10 och 15 juli. Turneringen vanns av värdön Shetlandsöarna.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2005

Internationella öspelen
Fotbollsåret 2005
Fotboll i Skottland